Belo Polje est un toponyme qui peut désigner :
 Belo Polje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
 Belo Polje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
 Belo Polje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
 Belo Polje, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
 Belo Polje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
 Belo Polje, une ville de Serbie située dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja ;
 Bellopojë/Belo Polje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
 Bellopojë/Belo Polje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
 Bellopojë/Belo Polje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Voir aussi 
 Belo pole
 Bijelo Polje